Dronjajewo steht für:

 Dronjajewo (Kursk)
 Dronjajewo (Kurtschatow)